Günter Beutel ist der Name folgender Personen:

* Günter Beutel (Fußballspieler) (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Günter Beutel (Skilangläufer), deutscher Skilangläufer